Кэнъити Курояма (; 24 июля 1978, Каваниси) — японский мототриалист, 2-кратный бронзовый призёр чемпионата мира на открытом воздухе (1997, 1998), двукратный вице-чемпион Кубка мира по мототриалу на электрических мотоциклах (2018, 2019), 11-кратный чемпион Японии (1996-1997, 2002-2009, 2011-2012).

Спортивная карьера 

Отец Кэнъити, Итиро Курояма, работал полицейским в префектуре Осака и параллельно выступал в локальных мотогонках, в том числе в мототриале. Он дважды, в 1976 и 1981 годах, становился чемпионом Японии по мототриалу.

Кэнъити Курояма дебютировал в велотриале и четырежды подряд становился чемпионом мира в различных классах велотриала (с 1987 по 1990 год). В 1993 году Курояма дебютировал в мототриале и быстро набрал необходимые баллы для участия в международных соревнованиях. На Чемпионате мира он впервые выступил в 1995 году, но наибольных успехов добился в чемпионате Японии, 11 раз заняв в нём первое место. 

На международном уровне Курояма дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира. В 1997 году он стал первым японцем, одержавшим победу на Гран-При в рамках Чемпионата мира. В Чемпионате мира Курояма выступал с 1995 по 2019 год, но с 2006 года он отказался от полноценного участия и стартовал исключительно на японских этапах чемпионата. Наиболее сложным для него оказался сезон 1999 года, когда Курояма получил серьёзную травму (переломы обоих рук) и пропустил значительную часть чемпионата.

В 2018 году он дебютировал в Кубке мира по триалу на электрических мотоциклах и дважды подряд становился в нём вице-чемпионом.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Результаты выступлений в Кубке мира по мототриалу на электробайках

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Официальный сайт Кэнъити Куроямы
 Кэнъити Курояма на Facebook
 Кэнъити Курояма в Instagram

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Японии
 Мототриалисты